Ibăr kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Ibăr (vattendrag), Oblast Sofija, 
 Ibăr (berg), Blagoevgrad, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar